Маламуд — еврейская фамилия.

 Маламуд, Бернард (1914—1986) — американский писатель, педагог.
 Маламуд, Карл (род. 1959) — американский технолог, общественный деятель.
 Маламуд, Шарль (род. 1929) — французский индолог и санскритолог.

См. также 
 Меламед
 Меламид
 Меламуд